Шабуни  — топоним:

Белоруссия 
 Шабуни — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Шабуни — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Шабуни — деревня в Смолевичском районе Минской области.